Tassilo Fürstenberg, gen. „Tassilo (Fürst) von Fürstenberg“, (* 20. Juni 1903 in Brüssel als Tassilo Egon Maria Karl Georg Leo Prinz zu Fürstenberg; † 15. Juli 1987 in Strobl, Österreich) war ein österreichisch-ungarischer ehemals Adliger aus dem Haus Fürstenberg.

Familie 
Das Fürstenhaus Fürstenberg ist ein in Europa weitverzweigtes ehemaliges Adelsgeschlecht, das seit dem 13. Jahrhundert belegt ist. Tassilo wurde 1903 als das älteste von fünf Kindern von Karl Emil, Prinz zu Fürstenberg (* 1867 in Prag; † 1945 in Strobl; ab 1919 Karl Emil Fürstenberg) und Maria, geborene Gräfin Festetics von Tolna (1881–1953; ab 1919 Maria Fürstenberg), in Brüssel geboren, wo sein Vater zu dieser Zeit österreich-ungarischer Diplomat gewesen ist.

Leben 
Er heiratete am 19. November 1938 in Turin Claire Jeanne Agnelli (* 7. April 1920; † 19. Juli 2016), eine Schwester der ehemaligen Fiat-Chefs Gianni und Umberto Agnelli. Aus der Ehe gingen die Kinder hervor:
 Ira Fürstenberg (* 1940)
 Egon Fürstenberg (1946–2004)
 Sebastian Fürstenberg (* 1950)

An die Einheirat von Tassilo Fürstenberg in die italienische Industriellenfamilie Agnelli im Jahre 1938 knüpfte Claras Großvater Gianni Agnelli große Hoffnungen für den Fortbestand der Unternehmerdynastie, zumal Tassilo vier Sprachen fließend beherrschte. Tassilo selbst hingegen verlor schon bald jedes Interesse an einem Einstieg in das Familienunternehmen und später auch an seiner Frau.

Nach der Scheidung von Claire Agnelli heiratete er am 17. Oktober 1975 die Texanerin Cecil Amelia Blaffer, genannt „Titi Furstenberg“. Sie war die Tochter des US-Industriellen Robert Lee Blaffer (Humble Oil, später ExxonMobil) und der Kunstphilantropin Sarah Jane Campbell, deren Familie die Eigentümer von Texaco waren.

Tassilo Fürstenberg war 1986 einer der Gründer der American Berlin Opera Foundation.

Vorfahren

Literatur 
 Vito Avantario: Die Agnellies – Die heimlichen Herrscher Italiens. Campus, Frankfurt 2002, ISBN 3-593-36906-0.

Einzelnachweise 

Prinz
Tassilo
Österreicher
Geboren 1903
Gestorben 1987
Mann